Nicole peut désigner :

Patronyme 

 Alphonse Nicole (1789-1874), accusateur public, juge et homme politique suisse ;
 Christopher Nicole (1930-), écrivain britannique ;
 Claire Nicole (1941-), peintre et graveur suisse ;
 Claude Nicole, monteur de cinéma ;
 Eugène Nicole (1942-), écrivain français ;
 François Nicole (1766-1849), horloger et inventeur suisse ;
 François Nicole (1683-1758), mathématicien français ;
 Fred Nicole (1970-), grimpeur suisse ; 
 Fred Nicole (1911-1997), aviateur français ;
 Gaston Nicole (1935-), journaliste suisse ;
 Jayde Nicole (1986-), mannequine canadienne ;
 Jules Nicole (1842-1921), helléniste suisse ;
 Jules-Marcel Nicole (1907-1997), pasteur et professeur français ;
 Léon Nicole (1887-1965), homme politique suisse ;
 Myriam Nicole (1990-), coureuse cycliste française ;
 Nicolas Nicole (1702-1784), architecte français ;
 Pierre Nicole (1625-1695), théologien janséniste français.

Personnage de fiction 
 Kaycee Nicole, personnage fictif sur Internet.

Pseudonyme 

 Nicole Hohloch (1964-), chanteuse allemande ;
 Nicole (1977-), chanteuse chilienne ;
 Adrianna Nicole (1977-), actrice pornographique américaine ;
 Britt Nicole (1984-), auteure-compositrice-interprète américaine ;
 Jasika Nicole (1980-), actrice américaine ;
 Keira Nicole (1996-), actrice pornographique américaine ;
 Megan Nicole (1993-), auteur-compositeur-interprète américaine.

Prénom 
Le prénom Nicole est une forme féminine de Nicolas.

 Nicole Croisille
 Nicole de Châtillon
 Nicole de Lorraine
 Nicole Jung
 Nicole Martin
 Nicole Perrier
 Nicole Rieu
 Nicole Chane Foc (née à Saint-Pierre, La Réunion,°1966-†… …) est une canniste française.

Variantes 
 Nicoletta
 Colichun en poitevin

Toponyme 

 Nicole, commune de Lot-et-Garonne
 Lac Nicole, lac des îles Kerguelen

Autres sujets 
 
 (1343) Nicole, astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi 
 Le prénom masculin Nicolas

Références 

Homonymie de prénom